Palo kan syfta på:

 Palo (religion) – en synkretisk religion

Geografi

Argentina 

 Palo Labrado, ort, Catamarca,

Grekland 

 Páloi, ort, Sydegeiska öarna, Nomós Dodekanísou,

Spanien 

 Palo (kommun i Spanien), Aragonien, Provincia de Huesca,

USA 

 Palo, Iowa, ort, Linn County, 

Robotskapade Argentinaförgreningar
Robotskapade Greklandförgreningar
Robotskapade Spanienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar